PKH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Porto Kheli Alexion (Grecia)